Planear puede referirse a:
 Realizar un vuelo libre, también llamado planeo.
 Volar en un planeador.
 Una forma del vuelo de las aves.
 Planificar (elaborar un plan).